S&P/ASX 50 Index — біржовий індекс, який розраховується компанією Standard & Poor's за результатами торгів на Австралійський біржі цінних паперів. Є складовою частиною S&P Global 1200.

Constituent companies 
Станом на 21 липня 2011 року, входять акції наступних компаній:

Примітки 

Австралійські фондові індекси
S&P
Австралійська біржа цінних паперів